Список найближчих до Землі зір відсортовано в порядку збільшення відстані. До нього увійшли зорі, розташовані в радіусі 5 парсек (16,308 світлових років) від Землі. Якщо брати до уваги Сонце, то наразі відомо 50 зоряних систем, які перебувають у межах цієї відстані. Загалом ці системи містять 65 зір та 4 коричневих карлики.

На сірому тлі показано зорі та коричневі карлики, видима зоряна величина яких більша 6,5, і які, відповідно, не можна побачити неозброєним оком. Спектральні класи показано тлом умовного кольору цих класів (ці кольори не відповідають спостережуваним кольорам зір та коричневих карликів). Деякі значення паралакса та відстані було отримано Консорціумом з дослідження найближчих зір () і вони можуть бути лише попередніми результатами вимірів.

До списку потрапило лише 3 зорі, яскравіші 1-ї величини: α Центавра, Сіріус і Проціон. Ще одна яскрава близька зоря — Альтаїр — перебуває на відстані 5,14 пк від Сонця (приблизно 16,8 св. року). Інші близькі яскраві зорі можна знайти у відповідному списку.

Список найближчих зірок

Примітки